Vriesland (Spijkenisse), tot 1980 een polder bij Hekelingen, daarna een woonwijk in Spijkenisse
 Hekelingen en Vriesland, voormalig waterschap waarvan de polder onderdeel was
 Braband, Hekelingen en Vriesland, voormalig waterschap waarin het voorgaande waterschap in opgegaan is

overige geografische benamingen
 Vriesland (Nederland), een dorp in de Nederlandse streek de Liemers
 Vriesland (Verenigde Staten), een dorp in de Amerikaanse staat Michigan
 Friesland, in de 19e eeuw werd dat soms aangeduid met 'provincie Vriesland'

personen
 Siegfried van Vriesland (1886-1939), Nederlands generaal-consul in Palestina
 Victor E. van Vriesland (1892-1974), een Nederlands dichter

Zie ook 
 Friesland (doorverwijspagina)